

Ім'я 

Альфред — поширене чоловіче ім'я англійського походження:
 Альфред I Великий — король англосаксонського королівства Вессекс (871−899).
 Альфред Адлер — австрійський психіатр і психолог, засновник індивідуальної психології.
 Альфред Альтенберґ — львівський видавець та книготорговець.
 Бізанц Альфред — австрійський та український військовий діяч, підполковник УГА та Армії УНР.
 Альфред Біне — французький психолог-позитивіст.
 Альфред Лотар Вегенер — німецький метеоролог, геолог, геофізик та астроном, автор теорій руху літосферних плит та ударного походження кратерів на планетах земної групи.
 Альфред Вернер — швейцарський хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії (1913).
 Альфред Віктор Він'ї — французький поет і письменник романтичного напряму.
 Альфред Рассел Воллес — британський натураліст, мандрівник, географ, біолог і антрополог.
 Альфред Гілман — американський вчений, професор фармакології Південно-Західного медичного центру, лауреат Нобелівської премії з медицини 1994 року.
 Альфред Гічкок — англійський кінорежисер.
 Альфред Гаррісон Джой — американський астроном.
 Альфред Дікін — австралійський політичний діяч.
 Альфред Дрейфус — капітан Генерального штабу Франції.
 Альфред Єнсен — шведський історик, слов'янознавець, перекладач, симпатик українського національного відродження.
 Захаревич Альфред — львівський архітектор, живописець і підприємець.
 Альфред Каменобродський — архітектор, живописець-аквареліст.
 Альфред Кастлер — французький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики за 1966 рік.
 Альфред Кінсі — американський біолог, професор ентомології і зоології.
 Козловський Альфред Іванович — директор з розвитку ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод».
 Кухарев Альфред В'ячеславович — український піаніст, концертмейстер, композитор.
 Альфред Ліхтенштайн — німецький юрист і письменник-експресіоніст.
 Альфред Джеймс Лотка — американський статистик, математик.
 Альфред Маршалл — англійський економіст, лідер неокласичного напряму в економічній науці.
 Альфред Меген — американський військовий морської теоретик і історик, контр-адмірал (1906), один з засновників геополітики.
 Мюллер-Армак Альфред — німецький економіст і політик.
 Альфред Нобель — шведський хімік.
 Альфред Пенніворт (персонаж) — персонаж коміксів про Бетмена, дворецький помістя Вейнів.
 Альфред Потоцький — граф, політичний діяч, маршалок Галицького Сейму, намісник Королівства Галичини і Лодомерії, другий ординат в Ланьцуті.
 Рамбо Альфред — французький історик і політик.
 Альфред Редль — офіцер австрійської контррозвідки, полковник.
 Альфред Розенберг — німецький нацистський лідер.
 Тарський Альфред — польський і американський логік і математик.
 Федецький Альфред Костянтинович — український фотограф, перший український оператор хронікально-документальних фільмів.
 Альфред Браш Форд — американський бізнесмен і меценат.
 Шаманек Альфред — полковник УГА.
 Шнітке Альфред Гаррійович — радянський і російський композитор, піаніст, теоретик музики і педагог.

Топоніми 

Альфред — назва кількох географічних об'єктів:
 Альфред, Мен — місто у США, штат Мен.
 Альфред, Нью-Йорк — місто у США, штат Нью-Йорк.
 Альфред, Онтаріо — місто у Канаді, провінція Онтаріо.
 Альфред (острів) — канадський острів.
 Альфред (гора) — гора в Канаді, провінція Британська Колумбія.
 Альфред (національний парк) — національний парк в Австралії.

Музичні твори 
Альфред — назва кількох музичних творів:
 Альфред — опера Томаса Арна (1740).
 Альфред — опера в трьох актах Дворжака.

Транспортні засоби 
Альфред — назва декількох морських суден:
 HMS Alfred (1778)
 USS Alfred (1774)

Навчальні заклади 
Альфред — назва кількох навчальних закладів:
 Alfred State College, Нью-Йорк
 Alfred University, Нью-Йорк